La octava temporada de RuPaul's Drag Race comenzó a transmitirse el 7 de marzo de 2016, en los Estados Unidos. Los jueces que vuelven incluyen a RuPaul y Michelle Visage, junto con Ross Mathews y Carson Kressley, que comparten responsabilidades de forma alternativa. Doce drag queens compitieron por el título de "La Siguiente Superestrella Drag de Estados Unidos". Los premios para el ganador son un suministro de un año de cosméticos Anastasia Beverly Hills y un premio en efectivo de USD$ 100,000. La lista completa de los concursantes fue revelado durante los Premios NewNowNext el 1 de febrero de 2016. La canción "U Wear It Well" del álbum de RuPaul Butch Queen apareció en la promoción para el show. El 31 de marzo de 2016, LogoTV anunció que renovaría el programa para una novena temporada. 

El tema musical que se reproduce durante la pasarela de cada episodio fue "The Realness", y la canción se reproduce durante los créditos de cierre fue "Die Tomorrow", ambas canciones del álbum Realness. La ganadora de esta temporada fue Bob The Drag Queen.

De esta temporada, Chi Chi DeVayne y Thorgy Thor volvieron a la tercera edición de All Stars, con Thorgy terminando originalmente en noveno lugar pero tras el regreso de Morgan McMichaels, terminó en décimo lugar y Chi Chi en octavo.

Naomi Smalls volvió para la cuarta edición de All Stars llegando a la final y terminando 3°/4° con la concursante de la temporada 10, Monique Heart.

Derrick Barry volvió a la quinta edición de All Stars, siendo la primera eliminada (décimo lugar).

El 20 de agosto de 2020, la concursante Chi Chi DeVayne falleció a los 34 años de edad tras sufrir esclerodermia y neumonía.

Concursantes
Las drag queens que compiten para el título de "America's Next Drag Superstar" para la temporada 8 de RuPaul's Drag Race son:

(La edad y nombre de los participantes registrados al momento del concurso)

Progreso

Lip-syncs

 La concursante fue eliminada después de su primer playback.
 La concursante fue eliminada después de su segundo playback.
 La concursante fue eliminada en el playback final, el cuál fue realizado entre las cuatro finalistas.

Jueces invitados
(En orden de aparición)
Nicole Richie (celebridad de reality)
Ester Dean (cantante)
Jamal Sims (coreógrafo)
Lucian Piane (productor musical)
Faith Evans (cantante)
Tasha Smith (actriz y comediante)
Chris Stein (músico)
Debbie Harry (cantante)
Chanel Iman (modelo)
Gigi Hadid (modelo)
Marc Jacobs (dieseñador de modas)
Todrick Hall (cantante y celebridad de internet)
Thomas Roberts (periodista)
Vivica A. Fox (actriz)
Amy Sedaris (comediante y actriz)
David Sedaris (escritor)

Invitados especiales

Invitados que aparecieron en los episodios, pero no fueron jueces. (En orden de aparición)
Episodio 1:
BeBe Zahara Benet (Ganadora T1)
Tyra Sánchez (Ganadora T2)
Raja (Ganadora T3)
Sharon Needles (Ganadora T4)
Chad Michaels (Ganadora All Stars 1)
Jinkx Monsoon (Ganadora T5)
Violet Chachki (Ganadora T7)
Shannel (Concursante T1 y All Stars 1)
Latrice Royale (Miss Simpatía de T4 y concursante All Stars 1)
Raven (Subcampeona T2 y All Stars 1)
Morgan McMichaels (Concursante T2)
Episodio 2:
AB Soto (cantante)
Episodio 4:
The Vivienne (drag queen británica, actualmente la ganadora de la primera temporada de Rupaul´s Drag Race UK)
Episodio 5:
Charo (cantante y comediante)
Episodio 6:
Marc Snetiker ( periodista del Entertainment Weekly)
 Elenco de Pequeñas Mujeres de L.A.
Episodio 7:
[Andrew Christian] (diseñador de modas)
Episodio 9:
Jayson Whitmore (director musical)
Bianca Del Rio (Ganadora T6)

Referencias 

Temporadas de RuPaul's Drag Race
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2016
LGBT en 2016